Comitatul Hardin, confoprm originalului din limba engleză, Hardin County, este numele a șase comitate din Statele Unite ale Americii.

 Comitatul Hardin, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Hardin, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Hardin, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Hardin, statul   -- (Categorie și format)
 Comitatul Hardin, statul   -- (Categorie și format) 
 Comitatul Hardin, statul   -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Hardin (dezambiguizare)
 Hard (dezambiguizare)
 Hart (dezambiguizare)
 Heart (dezambiguizare)